Brutscher ist der Familienname folgender Personen:

 August Brutscher (1825–vor 1900), deutscher Fotograf und Erzeuger von Lithophanien
 Markus Brutscher (* 1966), deutscher Sänger (Tenor)
 Toni Brutscher (1925–1983), deutscher Skispringer

Siehe auch:
 Prutscher